Шу:

 Шу — бог воздуха в Древнем Египте.
 Шу — город в Казахстане на реке Шу (бывшее название города — Чу).
 Шу — название реки на территории Казахстана (на территории Киргизии называется Чу).
 Шу — железнодорожная станция в Шуском районе Жамбылской области Казахстана.

Персоналии 
 Шу, Джин (1931—2022) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Шу, Кви (Шу, Ки) — тайваньская актриса.
 Шу, Робин (род. 1960) — голливудский актёр китайского происхождения.
 Шу, Теодор (1892—1965) — католический епископ, член монашеского ордена вербистов, ординарий епархии Яньчжоу.
 Шу, Фрэнк (род. 1943) — американский астроном.
 Шу, Элизабет (род. 1963) — американская актриса.

Другое 
 Шу — китайский боевой шест.
 Шу () — пирожное из заварного теста.
 Шу (, пиньинь: Shǔ Hàn) — одно из трех царств Эпохи Троецарствия Китая, существовавшее в 221—263 гг.
 Шу (, пиньинь: Shǔ) — княжество эпохи Чжоу в Китае.

Аббревиатура 
 ШУ — шаг угломера
 ШУ — шахтоуправление
 ШУ — шина управления
 ШУ — шкаф управления
 ШУ — штамп угловой
 ШУ — шкаф участковый

См. также 
 Чу
 Чуй (значения)